Noord Nederlands Orkest
 New Norcia Station, een communicatiestation in Australië voor ruimtemissies
 noord-noordoost, een windrichting
 Nynorsk, een taal in Noorwegen met ISO-code nno
 Station Nürnberg Ost, een spoorstation in Duitsland met code NNO